Protetorados franceses, pode se referir a:

 Protetorado Francês do Camboja
 Protetorado Francês do Laos
 Protetorado Francês do Marrocos
 Protetorado Francês da Tunísia
 Protetorado Francês de Annam
 Protetorado Francês de Tonkin
 Protetorado Francês de Madagascar
 Protetorado Francês de Sarre

Desambiguação